Csehország
 Martinice, település a Kroměříži járásban
 Martinice, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Martinice u Onšova, település a Pelhřimovi járásban
 Martinice v Krkonoších, település a Semilyi járásban
 Martinice, Březnice településrésze a Příbrami járásban
 Martinice, Jenišovice településrésze a Chrudimi járásban
 Martinice, Jesenice településrésze a Příbrami járásban
 Martinice, Proseč településrésze a Chrudimi járásban
 Martinice, Votice településrésze a Benešovi járásban
 Martinice u Dolních Kralovic, Dolní Kralovice településrésze a Benešovi járásban